Il doppio  del BH Telecom Indoors 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati prima del match di 1º turno contro Tomislav Brkić e Damir Džumhur.

Jamie Delgado e Jonathan Marray hanno battuto in finale Yves Allegro e Andreas Beck 7–6(4), 6–2.

Teste di serie

  Ken Skupski /  Lovro Zovko (quarti di finale)
  Tomasz Bednarek /  Philipp Marx (quarti di finale)

  Frank Moser /  David Škoch (semifinali)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (ritiro)

Tabellone

Draw

Collegamenti esterni 
 

BH Telecom Indoors 2011